Cinema
 The Dark (filme), terror com Maria Bello e Sean Bean
 The Dark Knight, filme do Batman, com Christian Bale
 The Dark Knight Rises, outro filme de Batman
 The Dark Knight Returns, mais um filme de Batman
 Dancer in the Dark, filme com Björk

Música
 The Dark (álbum), álbum musical de Metal Church
 The Dark Side of the Moon, álbum de Pink Floyd
 Fear of the Dark, álbum de Bruce Dickinson
 The Dark Ride, álbum da banda Helloween
 The Dark Side of the Rainbow
 The Dark Saga, álbum de Iced Earth
 In the Dark, single de Dev
 Dance in the Dark, canção de Lady Gaga

Outros
 The Dark Tower, série de livros de Stephen King

Ver também
 
 

Desambiguações de artes